Rouvrois kan syfta på följande platser:

Frankrike 

 Rouvrois-sur-Othain, departementet Meuse i regionen Grand Est, 
 Rouvrois-sur-Meuse, departementet Meuse i regionen Grand Est,